«Трубач» () — американская драма 1950 года, режиссёр Майкл Кёртиц
 «Трубач» () — венгерская драма 1978 года, режиссёр Янош Рожа
 «Трубач» — украинский мюзикл 2014 года, режиссёр Анатолий Матешко